Ембієнт-даб (Ambient dub) — стиль електронної музики, що був створений на звукозаписній компанії  в 1990-х роках в Бірмінгемі (Велика Британія) для серії збірників під однойменною назвою. Ембієнт-даб із моменту своєї появи характеризувався музикантами, критиками й публікою, як подібний до ритмічного ембієнту з ідеями і технікою ямайського дабу (наприклад, реверберація, акцент на бас і ударні, важкі ефекти). За висловом американського критика і письменника  «Даб-музика схожа на довгу ехоподібну затримку, що триває впродовж часу … обертаючи раціональний порядок музичних послідовностей в океан почуттів.»

Музикантів, що працювали в цьому стилі: the Orb, Higher, Intelligence Agency, Sub Dub, Techno Animal, Automaton, Solar Quest.

Джерела 
 Radio Energy 

Музичні напрями
Електронна музика